Anastasia Papadopoulou ist der Name folgender Personen:

* Anastasia Papadopoulou (Schauspielerin) (* 1977), deutsch-griechische Schauspielerin
 Anastasia Papadopoulou (Fußballspielerin) (* 1986), griechische Fußballspielerin